Поладян:
 Поладян, Аршак Павлович (род. 1950) — армянский дипломат.
 Поладян, Каджайр Смбатович (1925—1991) — советский футболист.

 Полодян, Алексей Альбертович (род. 1998) — российский хоккеист.